Leon, Léon oder León steht für:

 Leon (Vorname) – zu Namensträgern siehe dort
 Leon (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 LEON, Familie von 32-Bit-Prozessoren
 Leon (Film), US-amerikanischer Film (1990)
 Léon – Der Profi, französisch-amerikanischer Film (1994)

 Leon (Zeitschrift), deutsche Sportzeitschrift
 Léon & Lévy, Pariser Fotografen-Studio
 Seat Leon, Pkw-Modellreihe von Seat
 Club León, mexikanischer Fußballverein
 De Leon, Markenname von Archer & Company, US-amerikanischer Automobilhersteller

Künstlername:
 Leon (Sänger) (* 1969), deutscher Schlagersänger
 Léon (Sängerin) (* 1993), schwedische Sängerin

in der griechischen Mythologie:
 Leon (Gigant), einer der Giganten
 Leon (Sohn des Kolonos), Bruder der Ochna
 Leon (Sohn des Lykaon), einer der 50 Söhne des arkadischen Königs Lykaon

Leon, Léon oder León ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Königreich León, mittelalterliches Königreich, Spanien
 Provinz León, Provinz in Kastilien-Leon, Spanien
 León, Stadt in der Provinz León, Spanien
 Departamento León, Departamento in Nicaragua
 Kastilien und León, autonome Gemeinschaft, Spanien
 Nuevo León, Bundesstaat in Mexiko
 Léon (Bretagne), Landschaft um den Ort Saint-Pol-de-Léon, Frankreich
 León (Mexiko), Stadt in Guanajuato, Mexiko
 León (Nicaragua), Stadt in Nicaragua
 Leon (Iloilo), Stadtgemeinde in der Provinz Iloilo, Philippinen
 Isla de Léon, früherer Name für  San Fernando (Spanien), Stadt in Spanien
 St. Leon-Rot, Gemeinde in Baden-Württemberg, Deutschland
 Léon (Landes), Gemeinde im Département Landes in Frankreich
 León (Jujuy), Ort in Argentinien

in den Vereinigten Staaten:
 Leon (Alabama)
 Leon (Colorado)
 Leon (Idaho)
 Leon (Iowa)
 Leon (Kalifornien)
 Leon (Kansas)
 Leon (Kentucky)
 Leon (Maryland)
 Leon (New Mexico)
 Leon (New York)
 Leon (North Carolina)
 Leon (Ohio)
 Leon (Oklahoma)
 Leon (Virginia)
 Leon (Washington)
 Leon (West Virginia)
 Leon (Wisconsin), im Monroe County
 Leon (Town, Monroe County), Town(ship) in Wisconsin
 Leon (Town, Waushara County), Town(ship) in Wisconsin
 Leon Corners (Illinois)
 Leon Junction (Texas)
 Leon Springs (Texas)
 Leon Valley (Texas)
 De Leon (Texas)

in der antiken Geographie:
 Leon (Sizilien), antike Stadt an der Ostküste von Sizilien
 Leon (Euböa), Kap im Südwesten von Euböa
 Leon, Kap an der Südküste von Kreta bei Lendas

Siehe auch:
 Nuevo León (Begriffsklärung)
 Ponce de Leon
 Lion